A Woman's Honor – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
A Woman's Honor – film del 1916 diretto da Roland West
A Woman's Honor – cortometraggio di animazione del 1924 prodotto dalla Aesop's Fables Studio